ciągłość funkcji
 ciągłość jednostajna funkcji
 ciągłość bezwzględna (absolutna) funkcji
 ciągłość operatora liniowego
 ciągłość geometryczna
 ciągłość parametryczna
 ciągłość porządku (zbioru)